Віктор Миколайович Гуменюк ( 29 вересня 1967, с. Шманьківчики Чортківського району Тернопільської області) — голова Проводу «ОУН Руху» в Москві.

Життєпис 
Служив у Радянській Армії в Москві, де одружився й залишився жити. Брав там участь в акціях українців за здобуття державності України.

Від 1992 — голова Секретаріату «ОУН Руху», від кінця цього ж року є голова Проводу.

Від 1995 навчався на юридичному факультеті Львівського університету.

Організатор акцій «ОУН Руху» у Москві, зазнав переслідувань.

Джерела 
 

Діячі ОУН
Українці Росії
Випускники юридичного факультету Львівського університету
Уродженці Шманьківчиків